Juanito (spanisch für „kleiner Juan/Johann“), ist der Name folgender Personen:

Künstlername:
 Juanito (Juan Gómez González; 1954–1992), spanischer Fußballspieler, u. a. bei Real Madrid
 Juanito (Fußballspieler, 1976) (Juan Gutiérrez Moreno; * 1976), spanischer Fußballspieler, u. a. bei Betis Sevilla und Atlético Madrid
 Juanito (Fußballspieler, 1980) (Juan Jesús Gutiérrez Robles; * 1980), spanischer Fußballspieler, u. a. beim FC Málaga und UD Almería

Vorname:
 Juanito Furagganan, Geburtsname von Juan Ponce Enrile (* 1924), philippinischer Politiker
 Juanito Gómez (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Juanito Oiarzabal (* 1956), spanischer Bergsteiger

Name:
 Juanito (Maskottchen), Maskottchen der Fußball-WM 1970. Ein Junge, der das Nationaltrikot Mexikos und einen Sombrero trägt.

Siehe auch:
 San Juanito